Чёрная — река в Челябинской области России. Устье реки находится в 135 км от устья по левому берегу реки Уй. Длина реки составляет 28 км.

Населённые пункты на реке (от истока): Дубровка, Харлуши.

Данные водного реестра 

По данным государственного водного реестра России относится к Иртышскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Тобол от истока до впадения реки Уй, без реки Увелька, речной подбассейн реки — Тобол. Речной бассейн реки — Иртыш.

Примечания 
 

Притоки Уя (притока Тобола)
Реки Троицкого района (Челябинская область)
Реки Октябрьского района (Челябинская область)